Sitka steht für:
 Sitka, Stadt und Verwaltungsbezirk in Alaska, Vereinigte Staaten
 Sitka (Fluss), Fluss in Tschechien
 Sitka (Schriftart)
 den ältesten der drei Brüder im US-amerikanischen Zeichentrickfilm Bärenbrüder aus dem Jahr 2003

Sonstiges:
 Sitka Bay, Bucht Südgeorgiens, Südatlantik
 Sitka-Fichte, Fichtenart aus Nordamerika